Einrückung steht für:
 Einzug (Typografie)
 Formatierung von Programmtexten, siehe Einrückungsstil
 Veröffentlichung
 das Einrücken zum Militärdienst (z. B. Grundwehrdienst oder Kriegsdienst)